Убийцы леди ():

 Убийцы леди (фильм, 1955)
 Убийцы леди (фильм, 2004), в России более известен под названием «Игры джентльменов»